Die Abierto Monterrey Afirme 2015 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Monterrey. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2015. Das Turnier fand vom 1. bis zum 9. März 2015 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Monterrey Open 2014 fand vom 28. Februar bis 2. März 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantinnenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Monterrey